IX Первенство России среди клубов КФК прошло в 2000 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод, второе место занял краснодарский «Центр-Р-Кавказ», а третье — «Витязь» (Подольск).

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Сибирь 
 Итоговая таблица

* Примечание. Вторая команда.

Урал 
 Итоговая таблица

Поволжье

Предварительный турнир 
 Итоговые таблицы

Группа А

Группа Б

Финальный турнир 
В финальном турнире команды играли по две игры (дома и в гостях) с командами другой группы первого этапа.

Группа А (за 1 — 12 места) 
 Учитывались результаты предварительного этапа между командами своей группы первого этапа

Группа Б (за 13 — 24 места) 
 Учитывались результаты всех матчей предварительного этапа

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 Команда «Ладога» (Кировск) после окончания сезона исключена из турнира за участие в матчах игрока не имевшего на то право. Все результаты команды аннулированы
 Результат матча «Алые паруса» (Санкт-Петербург) 3:1 «Севмаш» (Северодвинск) был аннулирован. Команде «Алые паруса» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Алые паруса» (Санкт-Петербург) 0:6 «Динамо-Стройимпульс» (Санкт-Петербург) был аннулирован. Команде «Динамо-Стройимпульс» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Радуга» (Великий Новгород) 2:1 «Петровский замок» (Москва) был аннулирован. Команде «Петровский замок» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Черноземье 
 Итоговая таблица

 Команде «Магнит» (Железногорск) засчитаны 15 технических поражений -:+ (0:3) за участие в этих матчах дисквалифицированных игроков.

Юг 
 Итоговая таблица

Кавказ 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Динамо» (Краснодар) 2:0 «Спартак» (Анапа) был аннулирован. Команде «Динамо» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Центр

Московская область

Группа «А» 
По версии regfut.ru  (а также footballfacts.ru и regional-football.ru )
 Итоговая таблица

 
По версии klisf.info

По данным ffmo.ru

Группа «Б» 
 Итоговая таблица

Москва 
 Итоговая таблица

Игры за 1-е место в зоне Центр 
Витязь (Подольск) — Ника (Москва) — 0:0, 1:0

Финальный турнир 
Место проведения — Кисловодск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск (13-22 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А (финальный турнир) 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа Б (финальный турнир) 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матч за 3-е место: Торпедо (Владимир) 1:5 Витязь (Подольск)
 Финал: Локомотив-Тайм (Минеральные Воды) 3:1 Центр-Р-Кавказ (Краснодар)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Санкт-Петербург
Соревнования прошли с 18 по 22 сентября.

Примечания

Ссылки 
 КФК 2000 на regfut.ru

2000
Футбол в России в 2000 году